Caine (miejscowość) – miejscowość i gmina we Francji
 Caine z Amberu – jeden z bohaterów „Kronik Amberu” Rogera Zelazny’ego